Lúdanyó meséi Ravel zeneműve
Lúdanyó meséi mesegyűjtemény